Carla Thomas (n. 1942) – cantante statunitense
Carla Thomas (n. 1985) – cestista statunitense